Куендат — топоним в России, в Томской области:

 Куендат — река, правый приток Чулыма.
 Куендат — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.
 Куендат — посёлок при станции Куендат.